Valente – variante del nome

 Aleš Valenta – sciatore freestyle ceco
 Elvo Tempia Valenta – partigiano e politico italiano
 Jiří Valenta – calciatore ceco
 Ludwig Valenta – pittore austriaco
 Róbert Valenta – calciatore slovacco
 Velimir Valenta – canottiere jugoslavo naturalizzato croato